Маргаретенхютте или Ма́ргаречина-Ге́та (; ) — в прошлом производственное объединение
, с 1993 года — поселение со статусом сельского населённого пункта.

География 
Находится в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

Располагается непосредственно при юго-западной границе административного центра коммуны Гросдубрау.

История 
Поселение возникло в 1993 году после закрытия завода «Margarethenhütte», который работал с 1854 года.

На территории бывшего завода действует музей «Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte».

Население 
По состоянию на 2011 год в поселении проживало 20 человек, на конец 2015 года — 23 человека.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Примечания

Литература 
 Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Band 67). 1. Auflage. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, S. 229ff.

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области